rónin, tanító vagy úr nélküli szamuráj
Ronin, John Frankenheimer rendező 1998-as filmje
Rōnin, Frank Miller képregénye
Ronin, a Marvel Comics egyik képregényszereplője
 Ronin, keresztnév